Die Arena-Football-League-Saison 1999 war die 13. Saison der Arena Football League (AFL). Ligameister wurden die Albany Firebirds, die die Orlando Predators im ArenaBowl XIII bezwangen.

Teilnehmende Mannschaften

Regular Season 

Legende:

Playoffs

ArenaBowl XIII 
Der ArenaBowl XIII wurde am 21. August 1999 im Times Union Center in Albany, New York ausgetragen. Das Spiel verfolgten 13.652 Zuschauer.

ArenaBowl MVP wurde Eddie Brown (Albany Firebirds)

Regular Season Awards

Zuschauertabelle

Einzelnachweise 

1999
American-Football-Saison 1999